Tamihere ist der Familienname folgender Personen:

 Donald Tamihere (* 1972), neuseeländischer anglikanischer Bischof 
 John Tamihere (* 1959), neuseeländischer Politiker der Māori Party und der New Zealand Labour Party